Alla kungens män kan syfta på:

 Alla kungens män – en roman från 1946 av Robert Penn Warren, originaltitel All the King's Men

Filmatiseringar av romanen 
 Alla kungens män (film, 1949) – en film från 1949, som vann en Oscar för bästa film, originaltitel All the King's Men
 Alla kungens män (film, 1999) – en brittisk TV-film från 1999 i regi av Julian Jarrold, originaltitel All the King's Men
 Alla kungens män (film, 2006) – en film från 2006 i regi av Steven Zaillian, originaltitel All the King's Men

Se även 
 Alla presidentens män – en bok från 1974 av Carl Bernstein och Bob Woodward om deras avslöjande av Watergateaffären